Animo peut désigner :

 Animo, groupe de punk rock français, actif dans les années 1980 ;
 Animo, groupe de power pop  américain, actif entre 2002 et 2009.

Voir aussi